Grisén kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Grisén (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Grisén (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar